Nerutusoq bezeichnet:
 Nerutusoq (Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nerutusoq (Fluss), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland